Hung Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Red River (vattendrag i Kina), 
 Hong He (vattendrag i Kina, Gansu), 
 Hong He (vattendrag i Kina, Henan), 
 Hong He (vattendrag i Kina, lat 33,88, long 115,76), 

Robotskapade Kinaförgreningar